Адама Валентин Дьоманде (; , Осло, Норвегия) — норвежско-ивуарийский футболист, нападающий клуба «Торонто». Выступал за сборную Норвегии.

Биография 
Адама родился и вырос в норвежской столице Осло. Начал заниматься футболом в столичном клубе «Волеренга». В возрасте 16 лет перешёл в другой клуб из Осло — «Люн», где играл параллельно обучению в норвежском колледже. В 2008 дебютировал за клуб. Всего отыграл 3 матча. В 2010 перешёл в «Шейд», где по-настоящему проявились его бомбардирские качества. Однако в августе того же года, контракт был аннулирован и Дьоманде перешёл в «Хёдд», где отыграл довольно хорошо. За хорошую игру получил приглашение в «Стрёмсгодсет» в 2011 году. В результате подписал 3-летний контракт. За два года в клубе брал серебро чемпионата Норвегии в 2012 и золото в 2013. Всего в чемпионате провёл 46 матчей за «Стрёмсгодсет», в которых забил 15 голов.

В декабре 2013 перешёл в минское «Динамо» за 350 тысяч евро и подписал контракт на три года. В «Динамо» показал неудовлетворительную игру в первом своем сезоне и по окончании сезона был выставлен на трансфер. В конце января стало известно о расторжении контракта с «Динамо» по соглашению сторон.

26 марта 2015 года Дьоманде подписал 2,5-летний контракт с клубом «Стабек».

1 сентября 2015 года Дьоманде перешёл в английский клуб «Халл Сити» за £1,7 млн.

2 мая 2018 года Дьоманде присоединился к клубу MLS «Лос-Анджелес». Дебютировал за «Лос-Анджелес» 26 мая в матче против «Ди Си Юнайтед». 2 июня в матче против «Далласа» забил свой первый гол в MLS. Всего в июне 2018 года Дьоманде забил семь голов в пяти матчах, за что был назван игроком месяца в MLS. 13 августа 2020 года Дьоманде расторг контракт с «Лос-Анджелесом» по взаимному согласию сторон в связи с личными обстоятельствами.

Достижения 
 
 Стрёмсгодсет
 Чемпион Норвегии: 2013
 Динамо (Минск)
 Серебряный призёр чемпионата Белоруссии: 2014
 Лос-Анджелес
 Победитель регулярного чемпионата MLS: 2019
 
 Игрок месяца в MLS: июнь 2018

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Динамо» (Минск)
 
 
 

Футболисты Кот-д’Ивуара
Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Люн»
Игроки ФК «Шейд»
Игроки ФК «Хёдд»
Игроки ФК «Стрёмсгодсет»
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Стабек»
Игроки ФК «Халл Сити»
Игроки ФК «Лос-Анджелес»
Игроки ФК «Цанчжоу Майти Лайонс»
Игроки ФК «Ас-Сайлия»
Игроки ФК «Аль-Араби» Доха
Игроки ФК «Одд»
Игроки ФК «Торонто»